Tignano – contrada del comune italiano di Apice (BN)
Tignano – frazione del comune italiano di Barberino Tavarnelle (FI)
Tignano – frazione del comune italiano di Sasso Marconi (BO)